Festa de São Benedito — festa celebrada no município de Tietê, estado de São Paulo
 Festa de São Benedito (Aveiro) ou Festa do Gambá — festa celebrada no município de Aveiro (Pará)

Festividade de São Benedito (Bragança) — festa celebrada no município de Bragança (Pará)

Desambiguações de religião
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de artes
Desambiguações de festas